Изворы:
 Изворы — село в Оргеевском районе Молдавии.
 Изворы — село в Сынжерейском районе Молдавии.
 Изворы — село в Фалештском районе Молдавии.
 Изворы — село во Флорештском районе Молдавии.